Witzmannsberg ist der Ortsname von

 Witzmannsberg, Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Witzmannsberg (Ahorn), Ortsteil der Gemeinde Ahorn, Landkreis Coburg, Bayern
 Witzmannsberg (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Witzmannsberg (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Witzmannsberg (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern